Colorado generalmente se refiere a uno de los estados que conforman los Estados Unidos.

Asimismo, en geografía, puede referirse a:

 El río Colorado, río del sur de Argentina.
 Río Colorado, localidad de la provincia de Río Negro (Argentina).
 Colorado, municipio del estado de Paraná (Brasil).
 Colorado, municipio del estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 El río Colorado, un afluente del río San Juan, en la costa del Mar Caribe, en Costa Rica.
 Colorado de Pococí, distrito del cantón de Pococí, en la provincia de Limón (Costa Rica).
 Colorado de Abangares, distrito del cantón de Abangares, en la provincia de Guanacaste (Costa Rica).
 Refugio nacional de fauna silvestre Barra del Colorado, área natural protegida en la provincia de Limón (Costa Rica).
 El río Colorado, un importante río que transcurre por los Estados Unidos, excavando el Gran Cañón y desembocando en el golfo de California.
 El desierto del Colorado, desierto en el estado de California (Estados Unidos).
 La meseta del Colorado, planicie situada en la confluencia de los estados de Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México (Estados Unidos).
 San Luis Río Colorado, ciudad y cabecera del municipio homónimo en el estado de Sonora (México).
 El arroyo Colorado, curso de agua que atraviesa los departamentos de Montevideo y Canelones (Uruguay).

También, en política, puede hacer referencia a
 El Partido Colorado (Uruguay).
 El Partido Colorado (Paraguay).

Además, puede referirse a:
 El colorado, un nombre que se le da al color rojo.
 Colorado, videojuego de Silmarils.
 El nombre común de la planta Heliocarpus appendiculatus.
 Colorado: Sport Club Internacional, equipo de fútbol de Brasil.
 Colorados de Bolivia, nombre dado al Regimiento de infantería RI-1.